Rouvet peut désigner :

Patronyme 
 Jean Rouvet, conseiller culturel français.

Biologie 
 le Rouvet (Ruvettus pretiosus), une espèce de poissons de la famille des Gempylidae ;
 le Rouvet (Osyris alba), une espèce de plantes de la famille des Santalaceae.